

Géographie 
 If est le nom d'une petite île faisant partie de l'archipel du Frioul en mer Méditerranée à 2 km au large de Marseille occupée par un château fortifié au . Transformé en  prison. C'est l'un des lieux où Alexandre Dumas situe une partie des aventures du comte de Monte-Cristo (Edmond Dantès).

Botanique 
 L'if est un genre d'arbres de la famille des Taxacées qui comprend une dizaine d'espèces. L'if d'Europe (Taxus baccata) est souvent utilisé dans les parcs et jardins comme un petit arbre d'ornement. Toute la plante est toxique sauf l'arille qui entoure l'ovule. Son bois est utilisé comme bois d'arc.

Cinéma 
 If.... est un film anglais de Lindsay Anderson, palme d'Or du festival de Cannes en 1969. Bien que son titre soit une allusion au poème de Rudyard Kipling, le regard porté sur l'éducation britannique dans ce film est extrêmement critique.

Conditionnement et stockage du vin 
 If est un autre nom du séchoir à bouteilles.

Informatique 
 If (de l'anglais, si) est l'instruction de branchement conditionnel présente dans la quasi-totalité des langages de programmation.

Littérature 
 If—, titre original de Si, poème de Rudyard Kipling dont existent plusieurs traductions, la plus diffusée étant Si d'André Maurois.
 If est un magazine américain de science-fiction

Musique

Groupe 
 , groupe de progressive rock formé au Royaume-Uni en 1969.

Album 
 , album de Bernard Lavilliers sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album du groupe de punk rock  sorti le .

Chansons 
 , chanson de  sortie en 1950 ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1971 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Étienne Daho et Charlotte Gainsbourg présente sur l'album Réévolution sorti le  ;
 , chanson du duo britannique  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de la chanteuse japonaise  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe de rock progressif  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Navire
 IF, voilier de plaisance en bois français, classé Monument historique

Sciences 
 Le courant if
 Peut désigner "Impact Factor", soit le facteur d'impact d'une revue scientifique.

Sigles 

 IF peut désigner une leçon d'Intégration Fonctionnelle, leçon individuelle de la Méthode Feldenkrais.

 Institut français.
 interactive fiction (en français, fiction interactive)